Museu Oceanográfico Professor Eliezer de Carvalho Rios - na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul
Museu Oceanográfico do Mónaco
Museu Oceanográfico de Rio Grande
Museu Naval e Oceanográfico - na cidade do Rio de Janeiro
Museu Oceanográfico da Universidade de São Paulo